

Persone 
 Davide Mandelli (n. 1977) – calciatore italiano
 Francesco Mandelli (n. 1979) – conduttore televisivo, conduttore radiofonico e attore italiano
 Mariuccia Mandelli in arte Krizia (n. 1935) – stilista e imprenditrice italiana
 Paolo Mandelli (n. 1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pompilio Mandelli (1912 – 2006) – pittore italiano
 Franco Mandelli (1931 – 2018) – ematologo e medico italiano

Altro 
 Mandelli – famiglia storica lombarda
 Mandelli – azienda metalmeccanica